Nautilus (rod), rod morskih životinja iz razreda Cephalopoda
Nautilus (podmornica), podmornica iz romana Julesa Verna